

Toponyme 
 Chavenon, commune du département de l'Allier.

Patronyme 
Chavenon est un nom de famille notamment porté par :
 Guy Chavenon (1911-1973), médecin militaire français, officier du corps de santé des troupes coloniales françaises, compagnon de la Libération.
 Léon Chavenon (1872-1950), journaliste et patron de presse français.
 Roland Chavenon (né en 1895), fils de Léon, peintre et critique d'art français.